Километро 30 има више значења:

 Километро 30 (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Километро 30 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро 30, Ла Гранха (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику